Magneton, 1968-ban alakult nagyváradi együttes
Magneton, pokémon
Bohr magneton, fizikai állandó